

Biografia 
Ármande nasce nelle periferia di Parigi da padre bretone, Audrein (1631-1711) e da madre di origini Svizzere. Si laurea nel 1649 in giurisprudenza e presto diventa notaio come suo padre lavorando per conto di Luigi XIV. Nel 1694 ha un figlio da Ortensé Duplessis, Charles François direttore generale delle imposte e padre biologico di Madame de Pompadour. Ármand muore nel Maggio del 1745 a Montrouge vicino a Parigi.

Note